Uncensored est un film réalisé par Anthony Asquith sorti en 1942.
 Uncensored réalisé par Terry Wilson sorti en 1984. 
 WCW Uncensored ou Uncensored est un ancien pay-per-view de catch de la World Championship Wrestling, qui se déroulait au mois de mars de 1995 à 2000.